Municipio de Central hace referencia a varios artículos sobre municipios en Estados Unidos:

 Municipio de Central (Dakota del Norte)
 Municipio de Central (condado de Bond, Illinois)
 Municipio de Central (condado de Franklin, Misuri)
 Municipio de Central (condado de Jefferson, Misuri)
 Municipio de Central (condado de Madison, Misuri)
 Municipio de Central (condado de Perry, Misuri)
 Municipio de Central (condado de Knox, Nebraska)
 Municipio de Central (condado de Merrick, Nebraska)